Józef Bukowski (zm. 1744) – chorąży sanocki
 Józef Bukowski – rzekomy podkomorzy sanocki w 1777 roku
 Józef Bukowski – burmistrz Szydłowca w 1849–1861